Cressa est une commune italienne située dans la province de Novare dans la région du Piémont dans le nord-ouest de l'Italie.
Cressa L., 1753 est un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae.
Cressa Boeck, 1871 est un genre de crustacés amphipodes.